Miejscowości w Polsce:
 Mokrzyce Dworskie
 Mokrzyce Włościańskie